La Muette (metrostation), metrostation in Parijs
 Quartier de la Muette, kwartier van het 16e arrondissement (Parijs)
 Château de la Muette, kasteel in de voormalige gemeente Passy